Elisabeth Brasch ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Heim-von Brasch (1907–1996), Schweizer Autorin
 Elisabeth Ida von Brasch (1878–1957), Graphologin, Sachbuch-Übersetzerin aus dem Englischen